Дружба (ранее — Гадино) — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Калпитского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.

Географическое положение 
Расположена в восточной части области в 39 км к юго-западу от Вязьмы, в 0,5 км севернее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Осьма. В 22 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Алфёрово на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Гадино Вяземского сельского района переименована в деревню Дружба.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)